Clémentine est un nom commun et un nom propre, utilisé notamment comme prénom et toponyme. Il peut désigner :

Botanique 
 La clémentine, un agrume.

Prénom 
Clémentine est un prénom, l'une des formes féminines de Clément. Il a pour variante Clementina.

C'est un prénom floral fêté le 5 octobre comme Sainte Fleur, le 23 novembre comme dérivé de Clément ou le 21 mars comme bienheureuse Clémence.

Il est porté notamment par :
 Marie-Clémentine d'Autriche (1777-1801) 
 Marie-Clémentine d'Autriche (1798-1881) ;
 Clémentine d'Orléans (1817-1907) ;
 Clémentine Jouassain (1829-1902), comédienne française ;
 Clémentine Delait (1865-1939), artiste ;
 Clémentine de Belgique (1872-1955) ;
 Clémentine Solignac (1894–2008), doyenne de France ;
 Clémentine Célarié (1957-), actrice ;
 Clémentine, chanteuse française (1963-) ;
 Clémentine Papouet (1966-), comédienne et chanteuse ivoirienne ;
 Clémentine Autain (1973-), femme politique et féministe française ;
 Clémentine Beaugrand (1980-), actrice française ;
 Clémentine Mélois (1980-), artiste plasticienne et photographe française ;
 Clémentine Poidatz (1981-), actrice ;
 Clementine Mellor (1987-), actrice australienne.

Cinéma 
 Clémentine chérie, un film de Pierre Chevalier de 1963.
 My Darling Clementine (La Poursuite infernale) est un film de John Ford sorti en 1946.
 Clementine, un film de Kim Du-yeong sorti en 2004.

Musique 
 Clementine est un single du chanteur Mark Owen sorti en 1997 (UK #3).
 Oh My Darling, Clementine est une chanson américaine.
Clementine de Sarah Jaffe

Télévision 
 Clémentine, une série télévisée d'animation franco-japonaise.
 Clémentine, un téléfilm de Roger Kahane, 1982.
 Clémentine, un téléfilm de Denys Granier-Deferre, 2008.

Toponymes 
 Île Clémentine, une île de la Loire, en France.
 Source Clémentine, une source belge.

Espace 
 Clementine, une sonde spatiale américaine  lancée en 1994.
 Clémentine, un satellite militaire d'écoute lancé par la France en 1999.

Logiciels 
 Clementine, un produit d'exploration de données par la société SPSS inc.
 Clementine, un logiciel libre de lecture de musique multiplateforme.

Divers 
 Clémentine, un couvre-chef.
 Clementine, un petit réacteur à neutrons rapides américain refroidi au mercure.

Voir aussi

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom français